

Anno 
 322 o 322 a.C.

Codici 
 322 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Bickley-MCT, del Perth Observatory, in Australia

Matematica 
 322 – numero